Tenney ist der Name folgender Orte:
 Tenney (Minnesota)

Tenney ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Tenney (* 1961), US-amerikanische Politikerin
 Fred Tenney (1871–1952), US-amerikanischer Baseballspieler
 James Tenney (1934–2006), US-amerikanischer Komponist und Musiktheoretiker
 Jon Tenney (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler
 Kevin S. Tenney (* 1955), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur und Produzent
 Samuel Tenney (1748–1816), US-amerikanischer Politiker (New Hampshire)
 Turner Tenney, bekannt als Tfue (* 1998), US-amerikanischer Streamer und YouTube-Persönlichkeit

Sonstiges:
 Mount Tenney, Berg im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Tenni
 Theni, Stadt in Tamil Nadu, Indien
 Denny